Heinz August Kämpfer (Holzminden, 1901. március 31. – 1943. április 14.) német rendőrtiszt, a német csendőrség mestere, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt korai tagja, elnyerte a párt aranyjelvényét is. 1937 és 1943 közt Türingiában szolgált a csendőrség tagjaként.

Jegyzetek

További információk 
Halálozási anyakönyv Nr. 268/1943 Nordhausen
Bundesarchiv (ehern BDC). “NSDAP Gaukartel” Berlin

1901-ben született személyek
1943-ban elhunyt személyek
Türingiaiak
Holzmindeniek
NSDAP-tagok